Tottenham è un distretto della zona nord di Londra (Regno Unito).
Da tale toponimo derivano:

 Tottenham Hale, distretto di Londra;
 South Tottenham, distretto di Londra;
 Borgo municipale di Tottenham, ex comune britannico soppresso nel 1965 e oggi facente parte di Londra;
 Tottenham Hotspur F.C., club calcistico professionistico inglese con sede nel distretto di Tottenham.